Quejido puede referirse a:
 Queja o lamento.

Apellido
Manolo Quejido
Antonio García Quejido
Almudena Quejido Gragera

Biónimo
 Quejido es uno de los nombres vulgares de la planta Quercus faginea.